И́горь Бори́сович Фроло́в (29 июля 1938, Тбилиси, Грузинская ССР — 6 апреля 2007, Москва, Россия) — советский футболист (вратарь) и тренер. Мастер спорта СССР. Чемпион СССР 1962 года.

Карьера игрока 
Сын футболиста Бориса Фролова. Воспитанник футбольной школы «Юный динамовец» (Тбилиси). Начал карьеру в 1956 году в команде класса «А» «Динамо» (Тбилиси). Сезон 1958 года начал в другой тбилисской команде — «Спартак», а заканчивал его в тамбовском «Спартаке».

В московский «Спартак» перешёл в 1961 году. Первый матч за основной состав красно-белых провёл 4 июня. В 1961 году завоевал бронзовые медали чемпионата, а в следующем году стал чемпионом СССР. Всего сыграл за «Спартак» 29 матчей, в том числе 25 в чемпионате СССР и 4 в розыгрыше Кубка СССР. Дважды был заменён, шесть раз выходил на замену. Пропустил 26 голов. За дубль московского «Спартака» сыграл 26 матчей и пропустил не менее 7 мячей.

В 1963 году перешёл в ЦСКА. В 1965 году стал игроком команды «Динамо» (Минск), за которую дважды сыграл полевым игроком. По ходу сезона 1966 года перешёл в московский «Локомотив». В сезоне 1970 года Фролов не выступал, но уже в следующем году вернулся в футбол. По окончании чемпионата 1972 года завершил карьеру футболиста.

Карьера тренера 
Закончив играть в футбол, Фролов уже в следующем году начал карьеру тренера.
 1973—1974 — тренер ЦСиО «Локомотив» (Москва).
 1975—1976 — главный тренер команды второй лиги «Шахтёр» (Караганда).
 1977 — тренер клуба «Спартак» (Москва).
 1978 — государственный тренер ЦС ДСО «Спартак».
 1979 — главный тренер команды «Терек» (Грозный).
 1980 — главный тренер клуба «Спартак» (Орёл).
 январь — июль 1981 — главный тренер команды «Сталь» (Чебоксары).
 1980-е — тренер «Звезда» (Джизак).
 1980-е — тренер «Пахтакор» (Ташкент).
 1984 — тренер «Динамо» (Батуми).
 1987 — главный тренер «Спартак» (Кострома).
 январь — май 1989 — тренер «Спартак» (Андижан).
 май — декабрь 1989 — главный тренер «Спартак» (Андижан).
 1990—1992 — преподаватель физкультуры в общеобразовательной школе.

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам не всегда полные. Неполные данные обозначаются знаком ↑.

Достижения 
 Чемпион СССР 1962 года.
 Победитель Всемирных Спортивных Игр Молодёжи и Студентов: 1962.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1961 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Спартак» (Москва)
 Профиль на сайте «Спартак Москва — матчасть»
 Профиль на сайте Fanat1k.ru
 Профиль на сайте cska-games.ru

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Спартак» Тбилиси
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Тренеры ФК «Шахтёр» Караганда
Тренеры ФК «Ахмат»
Тренеры ФК «Орёл»
Тренеры ФК «Азамат»
Тренеры ФК «Спартак» Кострома
Тренеры ФК «Андижан»
Похороненные на Перепечинском кладбище